Aleksey Kobelev (1971- ), biathlète russe ;
 Andreï Kobelev (1968- ), footballeur puis entraineur de football russe ;
 Ivan Kobelev (v. 1749- ap. 1833), explorateur russe ;
 Leonid Kobelev (1995- ), perchiste russe ;
 Valery Kobelev (1973- ), sauteur à ski russe.